Виннебаго (, ) — название, имеющее следующие значения:
 Виннебаго — один из сиуанских языков в США.
 Виннебаго — индейское племя группы сиу, говорящее на языке виннебаго.

См. также 
 Уиннебейго — список топонимов, производных от названия племени.